

Astronautica 
 Sojuz T-11 – missione del programma Soyuz

Medicina 
 T11 – altro nome della glicoproteina CD2
 T11 – undicesima vertebra toracica
 T11 – undicesimo nervo spinale toracico

Informatica 
 T11 – comitato del International Committee for Information Technology Standards per la standardizzazione del Fibre Channel